

Автозаводська — станція Нижньогородського метрополітену
 Автозаводська — станція Московського метрополітену

Автозаводська — станція Мінського метрополітену

Див. також 
 Автозаводська
 Автозаводська вулиця
 Автозаводська лінія